Álvaro Loreto (São Paulo, ) é um maestro, compositor, arranjador, letrista e poeta brasileiro.

Compositores do estado de São Paulo
Maestros de São Paulo
Letristas de São Paulo
Arranjadores do estado de São Paulo
Poetas do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo